Moviment Nacional Republicà, partit polític de França
 Moviment Nacionalista Revolucionari, partit polític de Bolívia
 Moviment Nacional de Resistència, partit polític d'Uganda
 Moviment Nacional Reformista, braç universitari del Partit Socialista Popular de l'Argentina
 Moviment Nacional Revolucionari, partit polític d'Hondures
 mnr també és el codi ISO 639-3 del mono, llengua de la tribu mono de Califòrnia (Estats Units)